Tanama peut désigner au Burkina Faso différentes localités du département de Boudry :
 Tanama-V1
 Tanama-V2
 Tanama-V3
 Tanama-V4
 Tanama-V5